Предраг Мијатовић се може односити на:

Предраг Мијатовић (1969), фудбалер.
Предраг Мијатовић (посланик) (1950), народни посланик Републике Србије.